3×3-basketbal op de Olympische Zomerspelen 2020 (mannen)
 3×3-basketbal op de Olympische Zomerspelen 2020 (vrouwen)